Î.﻿e.﻿n., î.e.c. sau a.﻿e.﻿n. sunt abrevieri și acronime pentru "înaintea erei noastre", "înaintea erei creștine, sau în .

Î.e.n. și î.e.c. desemnează orice eveniment petrecut înainte de începerea numărării anilor în actualul calendar (gregorian, precedat de cel iulian), numărătoarea începând, conform tradiției, odată cu nașterea lui Iisus Hristos și care a ajuns actualmente la anul .

ÎdC sau î.Hr. sunt abrevieri ale expresiilor „înainte de Cristos” sau înainte de Hristos, acronime cu utilizare răspândită în lumea creștină, desemnând date care au precedat prezumatul an de naștere al lui Isus Cristos. Această abreviere, extrem de utilizată în România creștină înainte de 23 august 1944, a fost relativ rapid înlocuită după al Doilea Război Mondial, când România a intrat în sfera de influență a puterii sovietice, cu mult mai neutra abreviere î.e.n., care nu deranja ateismul promovat de regimul comunist în perioada 1945–1989. Pentru a nu face vreo referință la biblie, în acei ani se definea Era Noastră (e.n.) ca începând în al 31-lea an al domniei lui Octavianus Augustus, fără a se da o explicație a motivului alegerii acestui moment pentru punctul zero al numărării anilor. 

Desigur, în esență, atât î.e.n. cât și î.e.c., îdC sau î.Hr. sunt sinonime, având exact aceeași semnificație.

Vezi și 
 e.n. — era noastră

Abrevieri
Cronologie